

Laiche 
 Laiche est une localité située en Belgique, dans la commune de Florenville.

Laîche 
 « Laîche » est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de Carex, un genre de plantes herbacées. Les règles édictées par le rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques recommandent d'écrire « laiche » sans accent circonflexe''.